Cap San Antonio, qui signifie Cap Saint-Antoine est un toponyme qui peut faire référence à différents caps situés dans des pays hispanophones. 
 , en Argentine
 , au Chili
 Cap San Antonio, à Cuba
 , en Espagne

Voir aussi 
 , un Tank landing ship de la Marine argentine